Typhoon No.15 ~B'z Live-Gym The Final Pleasure "It's Showtime!!" in Nagisaen~ é o oitavo vídeo da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 25 de fevereiro de 2004. O álbum tem imagens da banda tocando em um dos seus Live-Gyms.

Faixas

Disco um 

Pleasure 2003 ~Jinsei no Kairaku~ (Pleasure 2003 ~人生の快楽~) 
Blowin'
Oh! Girl
Wonderful Opportunity
Yasei no Energy (野性のEnergy)
Time
Taiyou no Komachi Angel (太陽のKomachi Angel)
Gimme Your Love -Fukutsu no Love Driver- (Gimme Your Love -不屈のLove Driver- )
Konya Tsuki no Mieru Oka ni (今夜月の見える丘に)
Brotherhood
Easy Come, Easy Go!
Gekkou (月光)
Koi-Gokoro

Disco dois 
Real Thing Shakes
Love Phantom
Zero
Juice
Ultra Soul
It's Showtime!!
Bad Communication
Ai no mama ni Wagamama ni Boku wa Kimi dake wo Kizutsukenai (愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない)
Hadashi no megami (裸足の女神)
Run

Disco três 
Gravando em L.A. 
It's Showtime!!
Live-Gym Rehearsal
It's Showcase!! 
Hall Tour 1 
Yasei no Energy (野性のEnergy)
Hall Tour 2 
In Nagisaen

Álbuns de vídeo de 2004
Álbuns de B'z
Álbuns ao vivo de 2004
Álbuns triplos